Colvin Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Colvin Township (Minnesota)
 Colvin Township (North Dakota)